Тумаковский сельсовет — сельское поселение в Ирбейском районе Красноярского края.

Административный центр — село Тумаково.

В 1992 году путём выделения из Верхнеуринского и Тумаковского сельсоветов был образован Чухломинский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

До 1989 года деревня в Тумаковский сельсовет входила деревня Чухломино.

Местное самоуправление 
 Тумаковский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 7

 Глава муниципального образования
 Иванов Юрий Валерьевич. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Ирбейского района
Сельские поселения Красноярского края